Epiplatys — род африканских пресноводных лучепёрых рыб из семейства нотобранхиевых (Nothobranchiidae) отряда карпозубообразных. Близкими родами являются Aplocheilus и Pachypanchax, а также выделенные в отдельные роды Aphyoplatys и Pseudepiplatys.

Описание 
Некрупные (примерно до 10 см) рыбы с вытянутым телом. Спинной и анальный плавник сдвинуты в направлении хвостового. Рот, как правило, верхний. Многие представители рода питаются упавшими на поверхность воды насекомыми или, прыгая, ловят пролетающих низко над водой. Самцы окрашены ярче или несколько ярче, чем самки. Несезонные виды (икра не требует подсушивания для развития).

От родов Aplocheilus и Pachypanchax отличается тем, что нижняя ветвь задневисочной кости окостеневающая.

Классификация 
Признано 36 видов, по другим данным около 50 видов:

Распространение 
Представители рода встречаются в Западной и Центральной Африке.

Примечания 

Нотобранхиевые